kxh – codice ISO 639-3 della lingua karo (Etiopia)